Questo elenco raccoglie le cartucce per armi da fuoco portatili il cui calibro è 13 mm o superiore.

13 mm (.5118 in) in su

Note 

Cartucce per pistole e fucili